Dr. Kabapu es un personaje ficticio del manga y serie de anime Excel Saga. Es el jefe del departamento de Seguridad Ciudadana. Su nombre proviene de una mascota de la Expo Asia-Pacífico de 1989.

Historia 

Se sabe poco sobre el origen de Kapabu, aunque el manga implica que él ya es un "viejo", y en el volumen trece, él dice venir de la ciudad antigua Solaria, destruida hace milenios por sus propios avances tecnológicos. Él afirmó en ese mismo volumen que su único objetivo en la vida es acabar con los restos de la tecnología Solarian que quedaron dispersos por el mundo con el fin de evitar que una catástrofe de dimensiones similares se repitiera de nuevo en el presente (cuánto de cierto tiene la historia que contó es algo que aún se desconoce). El manga y el anime confirman que él comparte una historia significante y violenta con Ilpalazzo, aunque su naturaleza queda incierta: Una escena retrospectiva breve en el episodio veinticuatro del anime sugiere que los esfuerzos de Kabapu por crear una fuerza como el Daitenzin, podría haber tenido algo que hacer con sus conflictos; adicionalmente, Kabapu dice que Ilpalazzo también es de Solaria. En el volumen 15 del manga, cuando Kabapu e Ilpalazzo se encuentran cara a cara "por primera vez", Il Palazzo se refiere a Kabapu como Zeex; probablemente, éste es su nombre real.

Personajes de Excel Saga

en:Kabapu